Başak Eraydın (ur. 21 czerwca 1994 w Ankarze) – turecka tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji, medalistka igrzysk śródziemnomorskich i igrzysk solidarności islamskiej.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery zwyciężyła w piętnastu singlowych i osiemnastu deblowych turniejach rangi ITF. 2 kwietnia 2018 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 156. pozycję. 6 czerwca 2016 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 151. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Tureckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Ankarze
Urodzeni w 1994